Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2020 проводился с 5 по 11 сентября 2020 года в городе Дмитров во Дворце фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров».

В турнире принимали участие 16 команд.

Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург 3» (скип Алексей Тимофеев, ставший чемпионом России среди смешанных команд во 2-й раз, но как скип впервые), победившая в финале команду «Московская область 1» (скип Александр Ерёмин). Третье место заняла команда «Новосибирская область» (скип Артём Шмаков).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков. При равенстве количества очков ранжирование по окончании группового этапа осуществляется: у двух команд — по результатам личной встречи, у трёх или более команд — по средней величине результатов тестовых бросков в дом перед матчами (, команда с меньшим значением занимает более высокое место). Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал. При итоговой расстановке по местам у команд, не вышедших в плей-офф, в первую очередь учитывается место, занятое в группе, а у команд с одинаковым местом — средняя величина результатов тестовых бросков в дом перед матчами (ТБД, DSC). Все матчи проводятся в 8 эндов.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+3.

Групповой этап

Группа А 

  Проходят в плей-офф

Группа Б 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 
{{4TeamBracket-with 3rd
| RD1        = Полуфиналы
| RD2        = Финал
| RD3        = Матч за 3-е место

| seed-width = 
| team-width = 
| score-width = 25

| RD1-seed1  = A-1
| RD1-team1  = Санкт-Петербург 3(Тимофеев)
| RD1-score1 = 8
| RD1-seed2  = B-2
| RD1-team2  = Новосибирская область(Шмаков)
| RD1-score2 = 3

| RD1-seed3  = B-1
| RD1-team3  = Московская область 1(Ерёмин)
| RD1-score3 = 6
| RD1-seed4  = A-2
| RD1-team4  = Московская область 2(Румянцева)
| RD1-score4 = 4

| RD2-seed1  = 
| RD2-team1  = Санкт-Петербург 3(Тимофеев)
| RD2-score1 = 7
| RD2-seed2  = 
| RD2-team2  = Московская область 1(Ерёмин)
| RD2-score2 = 3

| RD3-seed1  = 
| RD3-team1  = Новосибирская область(Шмаков)| RD3-score1 = 5| RD3-seed2  = 
| RD3-team2  = Московская область 2(Румянцева)
| RD3-score2 = 3
}}Полуфиналы. 10 сентября, 9:00Матч за 3-е место. 10 сентября, 14:00Финал.' 10 сентября, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

 Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2020
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2020
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020

2020
Спортивные соревнования в Дмитрове
Чемпионаты России в 2020 году
Сентябрь 2020 года